Петру́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Петрушин, Валентин Иванович (род. 1941) — российский музыкант, психолог, педагог, музыкальный терапевт.
 Петрушин, Иван Антонович (1915—1940) — младший политрук, Герой Советского Союза (посмертно).
 Петрушин, Леонид Иванович (род. 1946) — художник.
 Петрушин, Николай Васильевич (1909—1973) — советский генерал-майор.
 Петрушин, Юрий Александрович (род. 1951) — российский историк, профессор Иркутского университета.

Петрушина 
 Петрушина, Татьяна Сергеевна (род. 1990) — российская баскетболистка.

Топоним 
 Петрушин — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 
 Петрушина Гора